Плей-офф НБА 2017, серии игр на вылет до 4-х побед, начались 15 апреля. Восемь лучших команд от каждой из двух конференций лиги вышли в плей-офф, все команды посеяны с 1 по 8 место в турнирной таблице своей конференции.

«Голден Стэйт Уорриорз» квалифицировалось в плей-офф с 67 победами, лучшем результатом как в Западной конференции, так и в лиге в целом. Лучшая команда Восточной конференции «Бостон Селтикс» завершила регулярный чемпионат c 53 победами.

Чемпионом НБА в пятый раз стал «Голден Стэйт Уорриорз», который победил в пяти матчах «Кливленд Кавальерс».

Квалифицировались в плей-офф

Восточная конференция

Западная конференция

Сетка

Восточная конференция 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Первый раунд

(1) Бостон Селтикс vs. (8) Чикаго Буллз

(2) Кливленд Кавальерс vs. (7) Индиана Пэйсерс

(3) Торонто Рэпторс vs. (6) Милуоки Бакс

(4) Вашингтон Уизардс vs. (5) Атланта Хокс

Полуфинал конференции

(1) Бостон Селтикс vs. (4) Вашингтон Уизардс

(2) Кливленд Кавальерс vs. (3) Торонто Рэпторс

Финал конференции: (1) Бостон Селтикс vs. (2) Кливленд Кавальерс

Западная конференция 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Первый раунд

(1) Голден Стэйт Уорриорз vs. (8) Портленд Трэйл Блэйзерс

(2) Сан-Антонио Спёрс vs. (7) Мемфис Гриззлис

(3) Хьюстон Рокетс vs. (6) Оклахома-Сити Тандер

(4) Лос-Анджелес Клипперс vs. (5) Юта Джаз

Полуфинал конференции

(1) Голден Стэйт Уорриорз vs. (5) Юта Джаз

(2) Сан-Антонио Спёрс vs. (3) Хьюстон Рокетс

Финал конференции: (1) Голден Стэйт Уорриорз vs. (2) Сан-Антонио Спёрс

Финал НБА: (E2) Кливленд Кавальерс vs. (W1) Голден Стэйт Уорриорз

Лидеры по статистическим показателям

Личная статистика

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре

Примечания

Ссылки 
 
 2017 NBA Playoffs at ESPN
 Официальный сайт плей-офф
 
 

Плей-офф НБА
НБА в сезоне 2016/2017